Alma Rosa García Juárez (Ensenada, Baja California) es una Doctora en Ciencias mexicana que, después de María Concepción Rodríguez de la Cruz, fue la segunda mujer en ejercer cargos directivos dentro del Instituto Nacional de Pesca. Actualmente es la titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura del estado de Baja California.

Biografía 
Alma Rosa García Juárez es licenciada en Biología por la Universidad Autónoma de Baja California, además de contar con una maestría en Ciencia Pesquera por la Facultad de Ciencias del Mar en Mazatlán, Sinaloa y Doctora en Ciencias por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste en La Paz, Baja California Sur.

Su desarrollo profesional lo inició en la ciudad en el área de alimentos pesqueros, posteriormente pasó al rubro de control de calidad y al final se incorporó al Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), donde empezó como técnica. 

El Centro Regional de Investigaciones Pesqueras del INAPESCA (CRIP) tardó 50 años para nombrar a otra mujer en el cargo de directora en la base de Guaymas y se la confirió a la doctora Alma Rosa García Juárez. La bióloga Ma. Concepción Rodríguez de la Cruz fue la primera mujer que ocupó este cargo y fue hace poco más de 50 años, luego de una carrera de más de tres décadas dedicada a las investigaciones en el sector pesquero.

En el 2010 se regresó a su tierra natal para hacerse cargo de la dirección del CRIP Ensenada, donde se especializó en el tema del camarón y se hizo miembro del grupo técnico de esta especie en el Pacífico Mexicano.

En 2021, la gobernadora del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda la invitó a ejercer el cargo de secretaria de pesca del estado por su perfil académico, para implementar las políticas públicas que lleven al sector pesquero a una época de auge y de mayor profesionalización.

La doctora García Juárez admitió no tener vínculos con la política. Sus últimos 30 años los ha dedicado a la ciencia, a la investigación, a la docencia y a compartir embarcaciones con los pescadores. No obstante, reconoció las afectaciones al sector pesquero bajacaliforniano cuando bajó de nivel la secretaría, a subsecretaría.  Por ello, se comprometió a  atender las necesidades estatales en materia de pesca. 
.

Vida personal 
García Juárez, quien es originaria de Ensenada, Baja California, llegó a Guaymas con su esposo, el investigador Alberto Aragón, y dos de sus hijos en 1987 y tiempo más tarde procreó a la tercera hija.

Referencias 

Científicas de México
Alumnado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California
Biólogas marinas
Acuanautas
Exploradoras
Biólogas de México